Zum Thema Hinterhof als Bebauung, siehe Hinterhaus bzw. Hof (Architektur). 

Hinterhof als Ortsname:

 Hinterhof (Friedrichshafen), Wohnplatz des Stadtteils Ettenkirch von Friedrichshafen im Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Hinterhof (Nürnberg), Ortsteil des Stadtteiles Eibach (Nürnberg), Bayern
 Hinterhof (Schnaittach), Ortsteil des Marktes Schnaittach, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Hinterhof (Schwarzach), Ortsteil des Marktes Schwarzach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Hinterhof (Windeck), Ortsteil der Gemeinde Windeck, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hinterhof (Gemeinde Geretsberg), Ortschaft der Gemeinde Geretsberg, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
Veröffentlichungen:

 Hinterhof (Comic), Comicreportage von Anna Rakhmanko und Mikkel Sommer